Афроазиатские ложные вампиры () — род летучих мышей семейства копьеносых. Представители этого рода встречаются в Южной и Юго-Восточной Азии.

Длина тела от 65 до 95 мм; нет видимого хвоста, длина предплечья 50—75 мм, вес 23—28 г.

Окраска M. spasma дымчатого синевато-серого цвета сверху и коричневато-серого снизу.

M. spasma селятся группами в пещерах, ямах, зданиях и полых деревьях. Образуют колонии по 3—30 особей. Потребляют в основном кузнечиков, моль, добычу несут в гнездо. Беременность длится 150—160 дней. Рождается один, изредка два детёныша. Потомство растёт быстро. Вскармливается молоком 2—3 месяца. Самцы достигают половой зрелости за 15 месяцев, самки за 19 месяцев.

Виды 
Согласно данным сайта Paleobiology Database, на август 2021 года к роду относят 1 современный и 5 вымерших видов:

 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 

Ранее к роду относили также индийского ложного вампира (ныне известен как Lyroderma lyra). Следует учитывать, что положение вымерших видов не уточнялось после разделения рода на собственно Megaderma и Lyroderma.

Примечания

Ссылки 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
 Ronald M. Nowak Walker’s Bats of the World. JHU Press. 1994 

Летучие мыши
Роды млекопитающих